Santiago Hellman’s Cup 1994 — 2-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в чилийском городе Сантьяго, и являющегося частью тура ATP в рамках Мировой серии ATP.

В 1994 году турнир прошёл с 24 по 31 октября. Приз продолжал осеннюю грунтовую серию соревнований в регионе.

Первым сеянным в турнире-1994 является Альберто Берасатеги (№ 9 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Матс Виландер выиграл свой последний парный титул на соревнованиях основного тура ассоциации.

Парный разряд

См. также 
 Santiago Hellman’s Cup

 ATP Тур 1994
 Мировая серия ATP

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте ATP
 

Чили
Теннис
Октябрь 1994 года
1994